Mircea de Rumanía (3 de enero de 1913, Bucarest - 2 de noviembre de 1916, Buftea) fue un príncipe de Rumanía, dado que era el hijo menor de Fernando I de Rumania y su esposa, la reina María.

Oficialmente, Mircea era el hijo del rey Fernando y su esposa, la reina María. Como tal, era el nieto paterno del príncipe Leopoldo de Hohenzollern y la infanta Antonia de Portugal, y nieto materno del príncipe Alfredo, duque de Edimburgo y de su esposa, la gran princesa María Aleksándrovna de Rusia. No obstante, hubo muchos que pensaron en su momento que tanto Mircea como su hermana, la princesa Ileana, era los hijos biológicos del príncipe Barbu Ştirbey. El rey Fernando jamás negó ser el padre de sus hijos menores.

El príncipe Mircea murió de tifus en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, en el palacio de los Ştirbey en Buftea. Su muerte fue muy sentida por la familia real rumana.

Su hermano mayor, el futuro Carlos II de Rumania, llamó a su primogénito (concebido con su primera esposa, Zizi Lambrino) Mircea, en honor a su hermano pequeño.

El nombre Mircea ([ˈmirt͡ʃe̯a] que se pronuncia "Mirtcha"), variante de Miroslav, significa "gloria en la paz". Le impusieron ese nombre en honor del príncipe Mircea I de Valaquia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Real Casa de Rumania

Nobles de Rumania
Casa de Hohenzollern-Sigmaringen
Fallecidos por fiebre tifoidea
Niños fallecidos
Nacidos en Bucarest